де Йо́нге (, букв. младший) — нидерландская фамилия. Носители:

 Марк де Йонг (, род. 1984) — канадский спортсмен (гребец-байдарочник).
 Дейонг, Оливия (, род. 1998) — австралийская актриса.
  (, род. 1986) — нидерландская спортсменка (пловчиха).

Часто сочетание «де йонге» не является частью фамилии, а приставляется в значении «младший» (при необходимости различать отца и сына с одинаковыми именами и фамилиями). Примеры:

 Корнелис Эвертсен средний (, 1628—1679) — голландский адмирал
 Виллем ван де Велде Младший (, 1633—1707) — нидерландский художник

См. также 
 Де Йонг
 Йонг